

Aziende 
Daiei – società giapponese di grande distribuzione organizzata
 Daiei – casa di produzione cinematografica giapponese 
 Daiei Studios – casa di produzione e distribuzione cinematografica giapponese 
Daiei Motion Picture Company – casa di produzione e distribuzione cinematografica giapponese 
 Daiei Television – casa di produzione cinematografica giapponese 
 Kadokawa Daiei Pictures Inc. – casa di produzione e distribuzione cinematografica giapponese

Geografia 
Daiei – città della prefettura di Tottori, ora parte di Hokuei

Storia 
Daiei – una delle ere del Giappone